Петухохвостые тиранны () — род воробьиных птиц из семейства тиранновых.

Описание 
Длина тела 19-30 см. В период размножения у самцов этого рода значительно увеличивается длина хвоста: с 20 до 31 см у Alectrurus risora и с 12 до 18 у Alectrurus tricolor.

Экология 
Характерными местообитаниями являются естественные пастбища со слабой или умеренной нагрузкой. При увеличении площадей и интенсивности сельскохозяйственной деятельности численность обоих видов сильно сокращается.

Список видов 
В состав рода включают 2 вида:

Распространение 
Встречаются в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Боливии и Бразилии.

Примечания 

Тиранновые
Роды птиц